Występy w europejskich pucharach francuskiego klubu piłkarskiego Olympique Lyon.

Wykaz spotkań pucharowych

1958–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Olympique Lyon
Francuskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach